S85 steht für:

 eine Linie der S-Bahn Berlin
 den Motor BMW S85

Abkürzung